Carl Thomas Brewer (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada — mort le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur et un entraîneur canadien de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1955-1956 || Dukes de Weston ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1955-1956 || Marlboros de Toronto || AHO || 10 || 1 || 3 || 4 || 6 || 11 || 3 || 5 || 8 || 10
|-
| 1956 || Marlboros de Toronto || Coupe Memorial ||  ||  ||  ||  ||  || 13 || 1 || 2 || 3 || 12
|-
| 1956-1957 || Marlboros de Toronto || AHO || 48 || 8 || 24 || 32 || 154 || 9 || 4 || 3 || 7 || 33
|-
| 1957-1958 || Marlboros de Toronto || AHO || 50 || 10 || 37 || 47 || 212 || 13 || 3 || 9 || 12 || 75
|-
| 1957-1958 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1958 || Marlboros de Toronto || Coupe Memorial ||  ||  ||  ||  ||  || 5 || 1 || 1 || 2 || 12
|-
| 1958-1959 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 69 || 3 || 21 || 24 || 125 || 12 || 0 || 6 || 6 || 4
|-
| 1958-1959 || Americans de Rochester || LAH || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1959-1960 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 67 || 4 || 19 || 23 || 150 || 10 || 2 || 3 || 5 || 16
|-
| 1960-1961 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 51 || 1 || 14 || 15 || 92 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1961-1962 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 67 || 1 || 22 || 23 || 89 || 8 || 0 || 2 || 2 || 22
|-
| 1962-1963 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 70 || 2 || 23 || 25 || 168 || 10 || 0 || 1 || 1 || 12
|-
| 1963-1964 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 57 || 4 || 9 || 13 || 114 || 12 || 0 || 1 || 1 || 30
|-
| 1964-1965 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 70 || 4 || 23 || 27 || 177 || 6 || 1 || 2 || 3 || 12
|-
| 1966-1967 || Canada || International ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1967 || Canada || CM || 7 || 1 || 6 || 7 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1967-1968 || Mohawks de Muskegon || LIH || 63 || 13 || 55 || 68 || 82 || 9 || 3 || 9 || 12 || 4
|-
| 1968-1969 || HIFK || SM-sarja || 20 || 4 || 14 || 18 || 53 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1969-1970 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 2 || 37 || 39 || 51 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1970-1971 || Blues de Saint-Louis || LNH || 19 || 2 || 9 || 11 || 29 || 5 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 1971-1972 || Blues de Saint-Louis || LNH || 42 || 2 || 16 || 18 || 40 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1973-1974 || Toros de Toronto || AMH || 77 || 2 || 23 || 25 || 42 || 12 || 0 || 4 || 4 || 11
|-
| 1979-1980 || Hawks du Nouveau-Brunswick || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1979-1980 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 20 || 0 || 5 || 5 || 2 ||  ||  ||  ||  || 

| 604 || 25 || 198 || 223 ||  || 72 || 3 || 17 || 20 || 146

Trophées et honneurs personnels 
 1955-1956 : champion de la Coupe Memorial avec les Marlboros de Toronto
 1959-1960 : Match des étoiles de la LNH
 1961-1962 : 
 champion de la Coupe Stanley avec les Maple Leafs de Toronto
 seconde équipe d'étoiles de la LNH
 1962-1963 :
 Match des étoiles de la LNH
 champion de la Coupe Stanley avec les Maple Leafs de Toronto
 première équipe d'étoiles de la LNH
 1963-1964 : champion de la Coupe Stanley avec les Maple Leafs de Toronto
 1964-1965 :
 Match des étoiles de la LNH
 seconde équipe d'étoiles de la LNH
 1966-1967 : équipe d'étoiles du Championnat du monde
 1967-1968 :
 champion de la Coupe Turner avec Mohawks de Muskegon
 Trophée des gouverneurs
 première équipe d'étoiles de la LIH
 1968-1969 : champion de Finlande avec le HIFK
 1969-1970 :
 Match des étoiles de la LNH
 seconde équipe d'étoiles de la LNH
 2002 : intronisé au Panthéon des sports canadiens en tant que bâtisseur
 2004 : intronisé au Temple de la renommée du hockey finlandais en tant que joueur

Références 

Naissance en octobre 1938
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Marlboros de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Hawks du Nouveau-Brunswick
Joueur des Mohawks de Muskegon
Joueur des Toros de Toronto
Joueur du HIFK
Champion de la Coupe Memorial
Champion de la Coupe Stanley
Champion de la Coupe Turner
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Larry-D.-Gordon
Membre du Panthéon des sports canadiens
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Décès en août 2001
Décès à 62 ans
Décès à Toronto